Беттенхаузен (Берн) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Беттенхаузен, Тони (1916—1961) — американский автогонщик, пилот Инди-500.